Янина може да се отнася за:
 Янина, град в Гърция
 Янина (ном), административна единица в Гърция
 Янина (дем), административна единица в Гърция
 Янина (Далмация), селска община в Хърватия